

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Chrząstów – przysiółek wsi Bukowie w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Wilków
 Chrząstów – wieś w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim, w gminie Mielec
 Chrząstów –  historyczna część miasta Koniecpola, w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gmina Koniecpol; do 1959 samodzielna wieś
 Chrząstów (gmina)
 Chrząstów (gromada)

Zobacz też 
 Chrząstów Wielki
 Chrząstowice, Chrząstowo, Chrząstówek